Westreicher ist der Familienname folgender Personen:

 Engelbert Westreicher (1825–1890), österreichischer Bildhauer
 Hugo Westreicher (1933–2018), österreichischer Politiker (ÖVP)